De Franse benaming voor het Paleis der Natie, de zetel van het Federaal Parlement van België
 Palais de la Nation (Kinshasa)